R9 (België), een ringweg in België
 R-9 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
Ronaldo (Braziliaans voetballer), een Braziliaans oud-voetballer die ook wel "R9" wordt genoemd, verwijzend naar zijn voorletter en rugnummer